Rice é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Rice (Kansas)
Condado de Rice (Minnesota)

Desambiguações de topônimos